Григорий Никитич:
 Орлов, Григорий Никитич (?— после 1646) — московский дворянин, воевода XVII в.
 Орлов, Григорий Никитич (1728—1803) — русский придворный, обер-гофмаршал из рода Орловых.